Тијерас Морадас има више значења:

 Тијерас Морадас (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Тијерас Морадас (Тлалтенанго де Санчез Роман), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику